Конвой Палау – Рабаул (01.05.43 – 09.05.43) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у травні 1943-го. 

До складу конвою увійшли транспорти Глазго-Мару, Хібурі-Мару, Осумі-Мару, Юбає-Мару (Yubae Maru) та Канджо-Мару. Також існують дані, що до нього входило судно Теймз-Мару (Thames Maru), проте в цей час воно здійснювало перевезення військовополонених у водах Південно-Східної Азії. Ескорт забезпечували мисливці за підводними човнами CH-24 та CH-39.  

1 травня 1943-го судна вийшли із Палау (важливий транспортний хаб у західній частині Каролінських островів) та попрямували до Рабаулу – розташованої на острові Нова Британія головної бази японців у архіпелазі Бісмарку, з якої вони провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї.

В цей період ворожа авіація ще не атакувала комунікації до архіпелагу Бісмарка, проте на них традиційно патрулювали підводні човни. Втім, конвой зміг пройти без втрат та опівдні 9 травня прибув до Рабаулу.

Примітки 

Палау 5